Nizza peut désigner : Nice en français

Toponyme 

 Nizza : une station du métro de Turin ;
 Nice : ville française dont la graphie italienne est Nizza, utilisé aussi en allemand, en russe et dans d'autres langues.
 Nizza Monferrato : une commune italienne du Piémont dont la graphie française est Nice  ;
 Ponte Nizza : commune italienne de Lombardie ;
 Val di Nizza : commune italienne de Lombardie ;
 Nizza di Sicilia : commune italienne de Sicile.

Patronyme 
 Fernando Nizza : joueur italien de football.

Autres 
 Il Pensiero di Nizza : journal en langue italienne édité à Nice.